Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Laura Granville 2-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marion Bartoli (secondo turno)
 Milagros Sequera (quarti di finale)
 Alina Židkova (semifinali)
 Laura Granville (finale)

 Marissa Irvin (secondo turno)
 Rita Grande (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Lindsay Lee-Waters (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2004